Фрейзър може да се отнася за:
 Фрейзър (река), река в Канада
 Фрейзър (остров), остров в Австралия
 Фрейзър (сериал), американски телевизионен сериал

 Хора
 Алекс Фрейзър, няколко души с това име
 Брендън Фрейзър (р. 1968), американски актьор
 Джеймс Джордж Фрейзър (1854 – 1941), шотландски антрополог
 Джо Фрейзър (1944 – 2011), американски боксьор
 Кристин Марион Фрейзър (1938 – 2002), шотландска писателка
 Лора Фрейзър (р. 1976), шотландска актриса
 Майк Фрейзър (?), канадски продуцент
 Саймън Фрейзър (1776 – 1862), американски изследовател
 Чарлз Фрейзър (р. 1950), американски писател